Lennart Ljung kan syfta på
Lennart Ljung (general) (1921–1990), svensk överbefälhavare mellan 1978 och 1986.
Lennart Ljung (ingenjör) (född 1946), professor i reglerteknik.
Lennart Ljung (fotbollsspelare) (född 1949), fotbollsspelare och målvaktstränare.